Summers puede referirse a

Apellido
Montague Summers (1880 - 1948), sacerdote y erudito inglés.
Francisco Summers e Isern (1902-1990), fiscal y político español.
Ricardo Summers Ysern (1908-1995), pintor e ilustrador español, conocido por el seudónimo «Serny».
Manuel Summers (1935-1993), cineasta y humorista español.
David Summers (1964- ), cantante español (Hombres G), hijo de Manuel.
Guillermo Summers (1941- ), presentador de televisión español, hermano de Manuel.
Andy Summers, guitarrista (The Police).

Topónimos
Todos ellos en Estados Unidos:
 Condado de Summers, Virginia Occidental.
 Summers (Virginia Occidental), condado de Doddridge.
 Summers (California), condado de Kern.

Ficción
Buffy Summers, (Buffy, la cazavampiros -otros personajes de esta serie llevan ese apellido-).
Rachel Summers (X-Men).
 Summers (Earthbound)